Tabela wszech czasów National Soccer League (NSL) obejmuje podsumowanie sezonów 1977 – 2003/2004 najwyżej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Australii w tym okresie, organizowanej i zarządzanej przez Australian Soccer Association. NSL została zlikwidowana po sezonie 2003/2004 z powodu braku sponsoringu co przyczyniło się do pogorszenia kondycji finansowej rozgrywek. Dodatkowy wpływ na likwidację ligi miał opublikowany w 2003 roku Raport Crawforda, który wyznaczył podstawy dla funkcjonowania obecnych rozgrywek A-League.

Tabela prezentuje liczbę: rozegranych meczów, zwycięstw ogółem (w tym za 2, 3 i 4 punkty), remisów (w tym za 1 i 2 punkty), bramek strzelonych, bramek straconych, bilans bramek oraz faktycznie zdobytych punktów w lidze.

Tabela 
Tabela opracowana na podstawie serwisu Worldfootball.net.

Legenda:
 kluby obecnie występujące w A-League.
 kluby istniejące, które obecnie nie występują w A-League.
 kluby nieistniejące.

Objaśnienia

Ogólne 
 Tabela wszech czasów obejmuje faktycznie zdobyte punkty przez dany zespół w historii rozgrywek NSL czyli 2, 3 lub 4 punkty za zwycięstwo, 1 lub 2 punkty za remis, 0 punktów za porażkę jak i punkty bonusowe i karne (patrz: sekcja Punktacja).
 Zasady ustalania kolejności przy równej liczbie punktów w pierwszej kolejności decyduje lepsza różnica bramek, następnie większa liczba goli zdobytych.
 Do tabeli wszech czasów wliczono wszystkie spotkania sezonu zasadniczego, jak i Grupy Mistrzowskiej z sezonu 2002/2003.
 Do tabeli wszech czasów nie wliczono spotkań rozgrywanych w ramach serii finałowej, za które nie można było uzyskać punktów oraz spotkań rozegranych w ramach Grupy Mistrzowskiej w sezonie 1979, ponieważ miała ona charakter jedynie pokazowy.

Punktacja 
 W sezonach 1977 – 1982 oraz 1984 – 1991/1992 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.
 W sezonach 1983, 1992/1993 – 1993/1994 oraz 1995/1996 – 2003/2004 za zwycięstwo przyznawano 3 punkty, za remis 1 punkt, a za porażkę 0 punktów.
 W sezonie 1994/1995 za zwycięstwo przyznawano 4 punkty, a za porażkę 0 punktów. Mecz który zakończył się remisem był rozstrzygany w konkursie rzutów karnych, za wygranie meczu po rzutach karnych przyznawano 2 punkty, a za przegrany 1 punkt.

Punkty bonusowe 
1. W sezonie 1979 za wygranie meczu różnicą 4 goli lub większą przyznawano 1 bonusowy punkt.

 Marconi Stallions – 4 bonusowe punkty (6:0 South Melbourne FC, 5:0 Footscray JUST, 4:0 Sydney City, 4:0 Brisbane Lions);
 Adelaide City – 1 bonusowy punkty (6:0 Brisbane Lions);
 Brisbane City – 1 bonusowy punkty (4:0 St. George Saints);
 Footscray JUST – 1 bonusowy punkty (5:1 APIA Leichhardt Tigers);
 Heidelberg United – 1 bonusowy punkty (4:0 Marconi Stallions);
 Newcastle KB United – 1 bonusowy punkty (5:1 Canberra City FC);
 South Melbourne FC – 1 bonusowy punkty (4:0 Brisbane City);
 Sydney City – 1 bonusowy punkty (5:0 St. George Saints);
 West Adelaide – 1 bonusowy punkty (5:0 Footscray JUST).

2. W sezonie 2002/2003 zespołom, które awansowały do Grupy Mistrzowskiej przyznano bonusowe punkty.

 Sydney Olympic – uzyskał 6 dodatkowych punktów dzięki zajęciu pierwszego miejsca w trakcie sezonu zasadniczego.
 Perth Glory FC – uzyskał 3 dodatkowe punkty dzięki zajęciu drugiego miejsca w trakcie sezonu zasadniczego.
 Adelaide City, Newcastle United Jets, Northern Spirit FC i Parramatta Power – drużyny rozpoczęły rywalizację z dorobkiem 0 punktów.

Kary punktowe i walkowery 
1. Preston Lions FC rozpoczął rywalizację w sezonie 1992/1993 z dorobkiem – 4 punktów. Kara została nałożona przez zarząd NSL za burdę kibiców, która miała miejsce w sezonie 1991/1992.

2. Spotkania zakończone walkowerem oznaczały porażkę ukaranej drużyny w stosunku 0:3. W NSL łącznie 35 spotkań zakończyło się walkowerami:
 Carlton SC w sezonie 2000/2001 wycofał się z rozgrywek po 8. kolejce. Wszystkie spotkanie tej drużyny zostały uznane za walkower.
 Eastern Pride w sezonie 2000/2001 wycofał się z rozgrywek po 26. kolejce. Czterem ostatnim przeciwnikom (Wollongong Wolves, South Melbourne FC, Sydney United i Sydney Olympic) został przyznany walkower.
 Perth Glory FC w sezonie 2002/2003 został ukarany walkowerem za mecz rozegrany w ramach 1 kolejki przeciwko Parramatta Power. W drużynie Perth Glory wystąpił André Gumprech, zawodnik który nie był uprawiony do gry. Pierwotnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem Pert Glory 2-0.

Fuzje i licencje 
Uwzględniono następujące fuzje i przejęcia licencji:
 Połączenie Western Suburbs SC i APIA Leichhardt Tigers (po zakończeniu sezonu 1978) – bilans zarówno Western Suburbs i APIA Tigers liczony był osobno.
 Licencje rozwiązanego klubu Newcastle KB United przejęła drużyna Adamstown Rosebuds FC, która w NSL występowała jako Newcastle Rosebud United (po zakończeniu sezonu 1983) – bilans obydwóch klub liczony był osobno.

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów A-League

Przypisy 

National Soccer League
Piłkarskie rankingi